III чемпионат мира по волейболу среди женских старших молодёжных команд (игроки до 23 лет — не старше 1995 года рождения) проходил с 10 по 17 сентября 2017 года в Любляне. Победителем турнира стала сборная Турции.

Квалификация

Арены 
 Arena Stožice (вмещает 12 480 зрителей) — группа A, плей-офф.
 Tivoli Hall (4000) — группа B.

Тестирование новых правил 
На чемпионате были протестированы экспериментальные правила счёта, ранее также опробованные на аналогичном первенстве среди мужчин. Матчи проводились до четырёх выигранных партий, для победы в каждой из них команде необходимо было набрать 15 очков (если при этом преимущество над соперником не достигло 2 очков, сет продолжался до счёта 16:14, 17:15 и т. д.). Партии проводились без технических тайм-аутов, перерывы между партиями были сокращены с трёх до двух минут. После второго, четвёртого, пятого и шестого сетов, а также при достижении одной команд 8 очков в седьмой партии, соперники менялись сторонами площадки. Кроме того, изменения коснулись подачи. После её выполнения игрокам запрещалось приземляться в игровом поле.

Групповой этап 
По итогам группового этапа по 2 лучшие команды из каждой группы вышли в плей-офф, где продолжили спор за 1—4-е места, а команды с третьих и четвёртых мест в группах стали участниками матчей плей-офф за 5—8-е места.

За победы со счётом 4:0, 4:1 и 4:2 командам начислялось 3 очка, за победу со счётом 4:3 — 2 очка, за поражение со счётом 3:4 — 1 очко, за поражения со счётом 2:4, 1:4 и 0:4 — 0 очков.

Группа A

Группа B

Плей-офф

За 5—8-е места

1/2 финала

Матч за 7-е место

Матч за 5-е место

За 1—4-е места

1/2 финала

Матч за 3-е место

Финал 

Турция: Акын — 1 (0, 0, 1), Каракурт — 13 (12, 1, 0), Шеноглу — 9 (5, 2, 2), Баладын — 3 (2, 0, 1), Калач — 9 (4, 3, 2), Ариджи — 4 (0, 3, 1), Айкач (л), Сахин — 6 (5, 1, 0), Дилик — 2 (0, 0, 2), Гюнеш — 1 (0, 1, 0).
Словения: Мори — 3 (2, 1, 0), Млакар — 9 (9, 0, 0), Щука — 8 (6, 2, 0), Собочан — 1 (1, 0, 0), Грудина — 5 (4, 1, 0), Планиншец — 2 (1, 1, 0), Пахор (л), Вовк — 2 (2, 0, 0), Блажич.
Время матча — 1:04. Очки — 60:44 (атака — 28:25, блок — 11:5, подача — 9:0, ошибки соперника — 12:14).
Любляна. Arena Stožice. 2500 зрителей.

Символическая сборная и MVP 

Самым ценным игроком турнира признана Ханде Баладын.

Итоговое положение

Примечания

Ссылки 
 Чемпионат мира на сайте Международной федерации волейбола

Чемпионаты мира по волейболу среди старших молодёжных команд
2017 год в волейболе
Волейбол
Спорт в Словении в 2017 году
Волейбол
Соревнования по волейболу в Словении
Международные спортивные соревнования в Любляне